Cynipidae é uma família de insectos himenópteros da subordem Apocrita, superfamília Cynipoidea, vulgarmente conhecida por vespas-das-galhas. O seu nome comum advém das galhas que induzem nas plantas com vista a completarem o desenvolvimento larvar.

Existem cerca de 1300 espécies nesta família, normalmente de pequenas dimensões (1 a 8 mm), com 360 espécies em 36 diferentes géneros na Europa e cerca de 800 espécies na América do Norte.

Características 

Como todos os membros da subordem Apocrita, as vespas-das-galhas possuem uma forma de corpo distintiva, denominada cintura de vespa. O primeiro tergo abdominal, o propódeo, está conjugado com o tórax, enquanto o segundo segmento abdominal forma uma espécie de haste, o pecíolo.

O pecíolo conecta-se ao gáster, que é o abdómen funcional nas vespas apócritas, começando com o terceiro segmento abdominal propriamente dito. Juntos, o pecíolo e o gáster formam o metassoma, enquanto o tórax e o propódeo constituem o mesossoma. 

As antenas são direitas e consistem de 12 a 16 segmentos. Em algumas variedades, o dorso do mesossoma possui bandas longitudinais. As asas têm uma estrutura típica simples. O ovipositor da fêmea muitas vezes projecta-se da ponta do metassoma.

Exemplos de espécies da família 

 Andricus burgundus
 Andricus callidoma
 Andricus coriarius
 Andricus curvator
 Andricus dentimitratus
 Andricus fidelensis
 Andricus foecundatrix
 Andricus gallaecus
 Andricus gallaeurnaeformis
 Andricus gemmeus
 Andricus glandulae
 Andricus grossulariae
 Andricus hispanicus
 Andricus inflator
 Andricus kollari
 Andricus lignicolus
 Andricus luisieri
 Andricus luteicornis
 Andricus niger
 Andricus nobrei
 Andricus pictus
 Andricus pseudoinflator
 Andricus quercuscorticis
 Andricus quercusradicis
 Andricus quercusramuli
 Andricus quercustozae
 Andricus rhyzomae
 Andricus sieboldi
 Andricus solitarius
 Andricus stefanii
 Andricus subterranea
 Andricus tavaresi

Cynipoidea